High Noon VR — компьютерная игра от первого лица в жанре шутер для виртуальной реальности, разработанная российской студией Octobox Interactive и выпущенная издательством «Бука» (Buka Entertainment). Релиз проекта состоялся 14 ноября 2017 года в Steam.

Игровой процесс 
Игра представляет собой тир, в котором игрок отстреливает «волны» различных врагов. Каждый враг отличается индивидуальным поведением и специфическим оружием.

Для эффективного уничтожения врагов в игре существует 8 видов оружия с разными механиками, которое можно применять в разных игровых ситуациях. Комбинируя и улучшая оружие, игрок может постоянно совершенствовать результат своих действий при первом или повторном прохождении любого из уровней.

Сюжет 
Основное действие игры происходит в вымышленном мире, базирующемся на классических фильмах о жизни на Диком Западе. Игроку предстоит примерить на себя роль крутого стрелка, странствующего по затерянным городкам, сея семена справедливости и смерти.

Игра представляется игроку в качестве симулятора ковбоя. Сюжет подаётся преимущественно брифингами или комиксами перед миссиями и коронными фразочками главного героя во время непосредственного игрового процесса.

Разработка 
Шутер High Noon VR начался с демо для EpicMegaJam в октябре 2016. Первоначальной идеей команды студии OctoBox Interactive было создать простой тир по типу Wild Gunman от Nintendo в духе игровых автоматов. Но в процессе разработки всё поменялось: сначала было решено не ограничиваться одним противником, а затем активнее использовать физику UE4, чтобы враги превратились в настоящих персонажей, а не были статичными мишенями. После этого враги стали весело разлетаться, с ними стало интересно взаимодействовать, появилось оружие — гарпун, которое стало особо весёлым благодаря физике. К гарпуну добавили еще больше оружия, а также возможность покупать и прокачивать его в игровом магазине.

Через 2 месяца были готовы первые пушки и карта, и игра впервые была показана на площадке Steam Greenlight. За несколько дней игра получила одобрение сообщества Steam и разработчики решили продолжить работу над проектом, чтобы довести его до релиза.

После раннего релиза High Noon VR путешествовал по различным выставкам. Так разработчики OctoBox повстречались с российским издательством игр Бука в мае 2017 на московском DevGamm. Представителям издательства понравилось качество проекта и та радость, которую испытывали игроки. В итоге, был подписан контракт с издательством. В проект добавили небольшую философскую историю, и игра вышла в релиз на Steam 14 ноября 2017 года.

Отзывы и критика 
На стадии раннего доступа High Noon VR получила преимущественно положительные отзывы критиков и игроков. Рецензент Рон Бёрк с сайта Gaming Trend похвалил игру за смешные диалоги, разнообразные задания и качественный игровой процесс. Среди основных недостатков игры некоторые критики отмечали примитивизм игрового процесса с упором на отстрел волн врагов, что является довольно приевшейся механикой среди VR-шутеров, и повторение некоторых закадровых фраз главного героя.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Официальная страница игры на сайте «Буки»
 Страница High Noon VR на сайте Indie DB (англ.)

Компьютерные игры 2017 года
Игры для HTC Vive
Игры для Oculus Rift
Steam-игры
Игры Steam Greenlight
Игры для Windows
Инди-игры
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Шутеры от первого лица
Компьютерные игры, изданные «Букой»